Натуральне число 1782
 1782 рік до нашої ери
 1782 рік нашої ери